Сандра Заневская (; родилась 3 января 1992 года в Катовице, Польша) — польская теннисистка; победительница 15 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2009).

Общая информация 
Сандра — одна из двух детей Мацея и Тересы Заневских; её брата зовут Бартек.

полька в теннисе с 10 лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (8)

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в парном разряде (18)

Победы (7)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Польши